Blue Moon est le label d'une compagnie de disque indépendante américaine. Elle produit notamment des artistes de blues.

Artistes produits 
 Cousin Joe
 Malted Milk

Label discographique indépendant ayant son siège aux États-Unis
Label de blues